Алексе́евка — деревня Колосовского сельсовета Елецкого района Липецкой области.

Население

Примечания 

Населённые пункты Елецкого района